Ruth est un nom propre qui peut désigner

Prénom et patronyme 
Ruth est un prénom féminin.

Ruth peut être aussi un patronyme.

 Variantes 
 Routh (Ρουθ) : (grec)
 Rut : (espagnol, suédois)
 Rut (רוּת) : (hébreu)
 Rút : (slovaque, tchèque)
 Rūta : (lituanien)
 Rute : (portugais)
 Ruth : (allemand, anglais, danois, français, hongrois, islandais, latin, lingala, néerlandais, norvégien)
 Rutt : (estonien)
 Ruut : (finnois)

 Popularité du nom 
Très faible en France, importante en Allemagne et en République démocratique du Congo.

 Personnage biblique 
 Ruth est un personnage biblique dont l'histoire est relatée dans le Livre de Ruth (Religion).

 Personnalités portant ce prénom 
Plus d'une centaine de personnalités ont Ruth pour nom ou prénom, dont :
 Ruth Benedict, anthropologue américaine.
 Ruth Buffalo, femme politique américaine.
 Ruth Caudeli, réalisatrice espagnole.
 Ruth Elkrief, journaliste française.
 Ruth Gordon, actrice et scénariste américaine.
 Ruth Posner, actrice britannique.
 Ruth Roman, actrice américaine.
 Lauren Ruth Ward, mannequin, chanteuse et musicienne américaine.
 Ruth Westheimer, sexologue germano-américaine.
 

 Personnalités portant ce patronyme 
 Babe Ruth
 Earl B. Ruth

 Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Ruth est un oratorio composé par César Franck en 1844-45, à partir d'un églogue biblique d'Alexandre Guillemin. L'oratorio a été enregistré pour la première fois en 2012 par l'orchestre symphonique du Campus d'Orsay et édité en 2013.
 Ruth est un roman victorien d'Elizabeth Cleghorn Gaskell, publié en 1853.
 Citizen Ruth est un film d'Alexander Payne, de 1996
 Ruth est utilisé dans le manga Magi comme la source de la magie.

 Toponymie 

 Espace 
 Ruth est un cratère d'impact sur la planète Vénus.

 États-Unis 
 Ruth, census-designated place située en Californie ;
 Ruth, ville de Caroline du Nord ;
 Ruth, census-designated place située au Texas.

 France 
 Ruth, un ruisseau coulant dans le département de la Vendée, en région Pays de Loire et un affluent du fleuve la Vie.

 Suisse 
 Ruth est une localité de la commune suisse de Cologny ;
 la dent de Ruth est un sommet des Alpes dans la région de Berne.

 Divers 
 Ruth'', un voilier suédois ;
 (798) Ruth est un astéroïde.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom hébraïque